Сергей Викторович Кулико́в:
 Куликов, Сергей Викторович (род. 1970) — российский историк.
 Куликов, Сергей Викторович  — депутат Верховного Совета Республики Казахстан XII созыва.